Anatasios Pantos (5 de Maio de 1976) é um futebolista profissional grego, milita no PAS Giannina.

Ligações Externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Olympiacos FC
Futebolistas do PAS Giannina FC
Futebolistas do Proodeftiki FC